Belknap Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Belknap Township du comté de Pottawattamie dans l'Iowa.
  du comté de Presque Isle dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships